El Olivar puede referirse a:
El Olivar, municipio de la provincia de Guadalajara (España).
El Olivar, un barrio de Málaga (España).
El Olivar, un barrio de Viña del Mar (Chile).
L'Oliverar, un barrio de Palma de Mallorca (España).
Olivar, una comuna y ciudad de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (Chile).
Sitio arqueológico El Olivar, en la región de Coquimbo (Chile).